Монбар () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Монбар. Население кантона на 2006 год составляло 10 973 человека.

Код INSEE кантона — 2121. Всего в кантон Монбар входят 28 коммун, из них главной коммуной является Монбар.

Коммуны кантона 

 Арран — население 69 чел.
 Аньер-ан-Монтань — население 181 чел.
 Ати — население 90 чел.
 Бенуазе — население 74 чел.
 Бюффон — население 181 чел.
 Шан-д’Уазо — население 76 чел.
 Курсель-ле-Монбар — население 93 чел.
 Крепан — население 341 чел.
 Эренж — население 66 чел.
 Фен-ле-Монбар — население 274 чел.
 Фен-ле-Мутье — население 204 чел.
 Френ — население 175 чел.
 Люсне-ле-Дюк — население 201 чел.
 Мармань — население 247 чел.
 Монбар — население 5597 чел.
 Монтиньи-Монфор — население 291 чел.
 Мутье-Сен-Жан — население 259 чел.
 Ножан-ле-Монбар — население 147 чел.
 Кенсеро — население 91 чел.
 Кенси-ле-Виконт — население 193 чел.
 Ружмон — население 170 чел.
 Сен-Жермен-ле-Сенайи — население 98 чел.
 Сен-Реми — население 811 чел.
 Сеньи — население 159 чел.
 Сенайи — население 139 чел.
 Туйон — население 418 чел.
 Виллен-ле-Превот — население 131 чел.
 Визерни — население 197 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор